Племпье́-Живоде́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Леве. Округ коммуны — Бурж.

Код INSEE коммуны — 18180.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 210 км к югу от Парижа, в 110 км южнее Орлеана, в 11 км к юго-востоку от Буржа.

По территории коммуны проходит .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1684 человека.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 1148 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 862 были экономически активными, 286 — неактивными (показатель активности — 75,1 %, в 1999 году было 73,8 %). Из 862 активных работали 831 человек (422 мужчины и 409 женщин), безработных было 31 (10 мужчин и 21 женщина). Среди 286 неактивных 96 человек были учениками или студентами, 127 — пенсионерами, 63 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XI век), бывший монастырь. Исторический памятник с 1840 года
 Дом приходского священника. Исторический памятник

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер